Puškin () je původně ruské příjmení:

 Alexandr Sergejevič Puškin (1799–1837) – ruský básník
 Natalija Nikolajevna Puškina-Lanskaja (1812–1863) – básníkova manželka
 Apollos Apollosovič Musin-Puškin (1760–1805) – ruský přírodovědec

Po Alexandru Puškinovi byly dále pojmenovány nejrůznější objekty:
 Puškin (město) – dříve Carskoje Selo, dnes součást Petrohradu
 Puškin (letiště) – vojenské letiště ve stejnojmenném městě
 Puškino – město v Moskevské oblasti ve středním Rusku
 Puškinova cena – literární ocenění
 Puškinovo muzeum – muzeum umění v Moskvě
 Puškinskaja – název stanic metra v několika městech

 Puschkin – německá značka vodky

podobné

 puškinie (Puschkinia) – rod rostlin pojmenovaný po Apollosi Apollosoviči Musin-Puškinovi

Rozcestníky - příjmení